Mikael Ahlén, född 1988 i Salem, är en svensk före detta ishockeyspelare med IFK Salem som moderklubb. Som junior spelade Ahlén med Djurgårdens IF och fick även pröva på en match i Elitserien. Han spelade dessutom 33 juniorlandskamper för Sverige och deltog dessutom U18 VM 2006. Säsongen 2007/08 spelade Ahlén med kanadensiska Medicine Hat Tigers i Western Hockey League. Säsongen därpå var han tillbaka i Djurgården och spelade med dem i Elitserien. Säsongen därpå spelade han med Nybro Vikings IF i Division 1 och kvalserien till Hockeyallsvenskan. Säsongen 2010/11 gick han över till IF Troja-Ljungby för spel i Hockeyallsvenskan och blev kvar där tre säsonger, varav två som lagkapten. Djurgården värvade honom till säsongen 2013/14 och han var med och spelade upp dem i SHL och blev kvar i klubben fem säsonger innan han 2018/19 gick över till Södertälje SK Hockeyallsvenskan.

Klubbkarriär

Referenser 
 

Födda 1988
Levande personer
Män
Personer från Salems kommun
Spelare i Djurgården Hockey
Spelare i Huddinge IK
Spelare i IF Troja-Ljungby
Spelare i IFK Salem
Spelare i Nybro Vikings
Spelare i Södertälje SK
Spelare i Visby/Roma HK
Svenska idrottare under 2000-talet
Svenska ishockeyspelare